Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 
 
 

 

 85e régiment d'artillerie
 85e régiment d'infanterie
 85e régiment d'infanterie territoriale
 
 
 
 
 /
 
 

Homonymie d'unités militaires